Ramachandran ist der Familienname folgender Personen:

 B. Ramachandran (Balasubrahmanyan Ramachandran; * 1932), indischer Mathematiker 
 G. N. Ramachandran (1922–2001), indischer Biophysiker
 M. G. Ramachandran (1917–1987), indischer Schauspieler und Politiker
 N. Ramachandran, indischer Sportfunktionär
 P. Ramachandran (1921–2001), indischer Politiker, Unionsminister, Gouverneur von Kerala
 V. S. Ramachandran (* 1951), indischer Neurologe

Siehe auch:
 Ramachandran-Plot, Diagramm in der Bioinformatik